Sarraf ist der Familienname folgender Personen:

 Rıza Sarraf (* 1983), iranisch-türkischer Unternehmer, türkische Schreibweise von Reza Zarrab
 Yaqub Sarraf (* 1961), libanesischer Politiker
 Youssef Ibrahim Sarraf (1940–2009), Bischof der Chaldäisch-Katholischen Kirche von Kairo

Siehe auch:
 Saraf